Серге́й Я́ковлев: Яковлев, Сергей Александрович (1878—1957) — советский геолог.
 Яковлев, Сергей Ананьевич (род. 1952) — российский писатель, редактор.
 Яковлев, Сергей Анатольевич (род. 1976) — казахстанский велосипедист.
 Яковлев, Сергей Валентинович (1953 — ?) — советский хоккеистХоккейная команда «СИБИРЬ». Все сезоны. | Хоккейная история Новосибирска | VK.
 
 Яковлев, Сергей Владимирович (род. 1983) — российский самбист.
 Яковлев, Сергей Дмитриевич (род. 1949) — российский политик.
 Яковлев, Сергей Маратович (род. 1964) — российский журналист.
 Яковлев, Сергей Михайлович — советский генерал.
 
 
 Яковлев, Сергей Петрович (1934—2010) — российский учёный в области теории процессов обработки металлов давлением и технологии кузнечно-штамповочного производства.
 Яковлев, Сергей Тимофеевич (1887—1956) — советский военно-морской деятель и теоретик, инженер-капитан 1-го ранга.
 Яковлев, Сергей Хрисанфович (1912—1940) — Герой Советского Союза.
 Яковлев, Сергей Юрьевич (1963—1987) — лейтенант, погиб в Афганистане.

Примечания